Jan Gassmann ist der Name folgender Personen:

* Jan Gassmann (Regisseur) (* 1983), Schweizer Filmregisseur
 Jan Gassmann (Fußballspieler) (* 1997), österreichischer Fußballspieler